Grupo 5 puede referirse a:
Grupo 5 (automovilismo), homologación de la Federación Internacional del Automóvil. 
Grupo 5 (orquesta), grupo musical peruano de cumbia.
Grupo 5 de Caza, unidades de la Fuerza Aérea Argentina.
Elementos del grupo 5, grupo de elementos químicos en la tabla periódica.